Division 1 i bandy 2015/2016 var Sveriges tredje högsta division i bandy för herrar säsongen 2015/2016. Till följd av att inte alla lag som kvalificerade sig för Division 1 genom seriespelet säsongen 2014/2015 anmälde sig till spel i division 1 fick även en del lag som tidigare år åkte ur chansen till spel i division denna säsong. Totalt 45 lag deltog indelade i fem regionala serier om 8, 9 eller 10 lag i vardera serie. Det vinnande laget i varje serie samt de tre bästa tvåorna gick vidare till kvalspelet till Allsvenskan. De två sämsta lagen i varje serie blev nedflyttade till Division 2.

Norra
En seger gav två poäng, oavgjort gav en poäng och förlust gav inga poäng.

Lag 1–2: Kval till Allsvenskan 2016/2017Lag 3–8: FärdigspelatLag 9–10: Nedflyttning

Mellersta
En seger gav två poäng, oavgjort gav en poäng och förlust gav inga poäng.

Lag 1–2: Kval till Allsvenskan 2016/2017Lag 3–7: FärdigspelatLag 8–9: Nedflyttning

Södra
En seger gav två poäng, oavgjort gav en poäng och förlust gav inga poäng.

Lag 1–2: Kval till Allsvenskan 2016/2017Lag 3–6: FärdigspelatLag 7–8: Nedflyttning

Västra
En seger gav två poäng, oavgjort gav en poäng och förlust gav inga poäng.

Lag 1–2: Kval till Allsvenskan 2016/2017Lag 3–6: FärdigspelatLag 7–8: Nedflyttning

Östra
En seger gav två poäng, oavgjort gav en poäng och förlust gav inga poäng.

Lag 1–2: Kval till Allsvenskan 2016/2017Lag 3–8: FärdigspelatLag 9–10: Nedflyttning

Kval
De 5 seriesegrarna samt den bästa tvåan gick till kvalspelet till Allsvenskan. Kvalspelet bestod av två grupper med fyra lag i varje, varav tre från Division 1 och ett lag från Allsvenskan, som spelade dubbelmöten mot varandra. Vinnaren av vardera grupp gick upp till Allsvenskan, medan de andra fick spela Division nästa säsong.

Bästa tvåorna
Den bäst placerade tvåan efter snittpoäng gick till allsvenskt kvalspel. Farmar- och ungdomslag kunde inte gå till kvalspel.

Lag 1: Kval till Allsvenskan 2016/2017Lag 2–5: Färdigspelat

Kvalspel till Allsvenskan

Grupp A
Lag 1: Till Allsvenskan 2016/2017Lag 2-4: Till Division 1 2016/2017

Grupp B
Lag 1: Till Allsvenskan 2016/2017Lag 2-4: Till Division 1 2016/2017

Källor

Sport i Sverige 2015
Sport i Sverige 2016
Bandysäsongen 2015/2016
2015/2016